Napp ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Felix Napp-Zinn (1899–1965), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Carl Napp (1890–1957), deutscher Kabarettist
 Karl Napps Chaos Theater, nach Carl Napp benannte Kabarettgruppe
 Cyrill Napp (1792–1867), österreichischer Augustinereremit und Abt
 Christoph Napp-Zinn (* 1955), deutscher Künstler und Designer
 Daniel Napp (* 1974), deutscher Kinderbuchautor und Illustrator
 Eduard Napp (1804–1882), deutscher Pädagoge und 1848/49 Mitglied der Mecklenburgischen Abgeordnetenversammlung
 Herbert Napp (* 1946), deutscher Kommunalpolitiker und ehemaliger Bürgermeister von Neuss
 Johann-Heinrich Napp (1920–2002), deutscher Frauenarzt, Hochschullehrer und Klinikdirektor in Essen

Siehe auch:
 NAP